Nordwestlotto ist

 eine Lotterie mit Sitz in Kiel, siehe NordwestLotto Schleswig-Holstein
 der ehemalige Name der Westdeutschen Lotterie von 1955 bis 1982